W Polsce
 Guzówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wysokie 
 Guzówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski 
 Guzówka – część wsi Kędziorki w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Guzówka – część wsi Tokarnia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Guzówka – część wsi Jabłonka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Jabłonka
 Guzówka – gromada

 Zobacz też
 Guzówka-Kolonia
 Nowa Guzówka